В 1760-х Иоганн Генрих Ламберт доказал, что число π иррационально, то есть не может быть представлено дробью a/b, где a — целое число, b — натуральное число. В XIX веке Чарльз Эрмит нашел еще одно доказательство, пользуясь только базовыми средствами математического анализа. В дальнейшем Мэри Картрайт, Айвен Нивен и Никола Бурбаки смогли упростить доказательство Эрмита, а Миклош Лацкович упростил доказательство Ламберта.

В 1882 году Фердинанд фон Линдеманн доказал, что π не только иррационально, но и трансцендентно .

Доказательство Ламберта 

В 1761 году Ламберт доказал иррациональность π, исходя из найденного им представления тангенса в виде непрерывной дроби:

 

Ламберт доказал, что если x не равно нулю и рационально, то это выражение иррационально. Так как tg(π/4) = 1, отсюда следует, что π/4 иррационально и, следовательно, π иррационально тоже.

Упрощение доказательства Ламберта предоставил Миклош Лацкович, см. ниже.

Доказательство Эрмита 
В этом доказательстве используется факт, что π является наименьшим положительным числом, половина которого является нулем косинуса, что доказывает иррациональность π 2 . Как и во многих доказательствах иррациональности числа, это доказательство от противного.

Рассмотрим последовательности функций A n и U n из  в  для , заданные формулой:

 

По индукции можем доказать

 

и поэтому:

 

Откуда

 

что эквивалентно

 

Используя определение функций, по индукции можно показать, что

 

где P n и Q n — полиномиальные функции с целыми коэффициентами, степень P n меньше или равна ⌊n/2⌋. В частности, An(π/2)=Рn(π2/4).

Эрмит также вывел замкнутое выражение для функции An, а именно

 

Он не обосновывал это равенство, но его легко доказать. Прежде всего, это утверждение эквивалентно

 

Рассуждая по индукции, при n=0.

 

и, для шага индукции рассмотрим произвольное . Если

 

затем, используя интегрирование по частям и правило Лейбница, можно получить

 

Если π2/4 = p/q, где p и q из , то, так как коэффициенты Pn являются целыми числами, и его степень меньше или равна ⌊n/2⌋, q⌊n/2⌋Pn (π2/4) — это некоторое целое число N. Другими словами,

 

Но это число очевидно больше 0. С другой стороны, предел этой величины, когда n стремится к бесконечности, равен нулю, и поэтому, если n достаточно велико, N < 1. Тем самым достигается противоречие.

Эрмит не стремился доказать именно иррациональность π, это было побочным выводом в поиске доказательства трансцендентности π. Он рассмотрел рекуррентные соотношения, чтобы получить удобное интегральное представление. Получив интегральное представление, возможно найти несколько кратких и самодостаточных доказательств (как в представлениях Картрайта, Бурбаки или Нивена), что и заметил Эрмит (он так и сделал в своем доказательстве трансцендентности е).

Доказательство Эрмита близко к доказательству Ламберта: An(x) представляет собой «остаток» непрерывной дроби Ламберта для tg(x).

Доказательство Картрайт 
Гарольд Джеффрис писал, что Мэри Картрайт дала это доказательство в виде примера на экзамене в Кембриджском университете в 1945 году, но она не определила его происхождение.

Рассмотрим интегралы

 

где n — неотрицательное целое число.

Два интегрирования по частям дают рекуррентное соотношение

 

Обозначив

 

получим

 

Так как J0(x) = 2sin(x) и J1(x) = −4x cos(x) + 4sin(x), отсюда для всех n ∈ Z + ,

 

где Pn(x) и Qn(x) — многочлены степени ≤ n с целыми коэффициентами.

Возьмем x = π/2 и предположим, что π/2 = a/b, где a и b — натуральные числа (то есть предположим, что π рационально). Тогда

 

Правая часть — это целое число. Но 0 < In(π/2) < 2, так как длина интервала [−1, 1] равна 2 и интегрируемая функция принимает значения от 0 до 1. С другой стороны,

 

Следовательно, для достаточно большого n

 

то есть существует целое число от 0 до 1. Это противоречие следует из предположения о рациональности π.

Это доказательство похоже на доказательство Эрмита. В самом деле,

 

Тем не менее, оно очевидно проще. Это достигается исключением индуктивного определения функций An и тем, что за отправную точку взято их выражение в виде интеграла.

Доказательство Нивена 
В этом доказательстве используется то, что π — это наименьший положительный нуль синуса.

Предположим, что π рационально, то есть  для некоторых целых чисел a и , которые можно считать, не ограничивая общности, положительными. Для любого положительного целого числа n определим полиномиальную функцию:

 

и для любого х ∈ ℝ положим

 

Утверждение 1:  является целым числом.

Доказательство: Представим f в виде суммы степеней x, тогда коэффициент x k представляет собой число вида , где c k — целое число, равное 0 при  . Следовательно,  = 0 при  и равно  при ; во всех случаях  — это целое число и, следовательно, F(0) тоже целое число.

С другой стороны,  = f (x) и, следовательно,  =  для любого неотрицательного целого числа k. В частности,  =  Следовательно,  также целое число, поэтому F (π) — целое число (на самом деле, легко увидеть, что F (π) = F(0), но это не имеет отношения к доказательству). Поскольку F (0) и F (π) являются целыми числами, то и их сумма тоже.

Утверждение 2:

 

Доказательство: Так как  это нулевой полином, верно

 

Производные функции синуса и косинуса определяются формулами sin' = cos and cos' = −sin. Следовательно, по правилу произведения

 

По основной теореме анализа

 

Из того, что  и  (здесь используются вышеупомянутую характеристику π как нуля синуса), следует утверждение 2.

Вывод: так как  и  для  (поскольку π является наименьшим положительным нулем синуса), из утверждений 1 и 2 следует, что  является положительным целым числом. Поскольку  и  для , из определения f следует

 

что меньше 1 для больших n, следовательно,  для этих n по утверждению 2. Это невозможно для натурального числа  .

Приведенное выше доказательство, не прибегая к сложным выкладкам, дает изящный анализ формулы

 

которая получается  интегрированиями по частям. Утверждение 2 в сущности выводит эту формулу, использование F скрывает повторное интегрирование по частям. Последний интеграл исчезает, так как  это нулевой полином. Утвержение 1 показывает, что оставшаяся сумма это целое число.

Доказательство Нивена ближе к доказательству Картрайт (и, следовательно, Эрмита), чем кажется на первый взгляд. Верно равенство

 

Поэтому подстановка xz = y превращает этот интеграл в

 

В частности,

 

Доказательства похожи еще и в том, что Эрмит уже упоминал , что если f является полиномиальной функцией и

 

тогда

 

откуда следует

Доказательство Бурбаки 
Доказательство Бурбаки изложено в качестве упражнения в его труде по анализу. Для любого натурального числа b и неотрицательного целого числа n определяется

 

Поскольку An(b) является интегралом функции, определенной на [0, π] и принимающей значение 0 в 0 и π и большей 0 в других точках, то An(b) > 0. Кроме того, для любого натурального числа b, An(b) < 1 при достаточно больших n достаточно велико, потому что

 

и поэтому

 

С другой стороны, рекурсивное интегрирование по частям позволяет сделать вывод, что если a и b натуральные числа, такие что π = a/b и f — полиномиальная функция из [0, π] в R, определяемая по формуле

 

тогда

 

Этот интеграл равен 0, так как f (2n +1) является нулевой функцией (потому что f является полиномом степени 2n). Поскольку любая функция f(k) () принимает целочисленные значения в 0 и в π и то же самое верно для синуса и косинуса, это доказывает, что An (b) является целым числом. Так как она тоже больше 0, это должно быть натуральное число. Но было также доказано, что An(b) < 1 при достаточно больших n, что приводит к противоречию .

Это доказательство довольно близко к доказательству Нивена, основное отличие между ними в способе доказательство, что числа An(b) являются целыми.

Доказательство Лацковича 
Доказательство Миклоша Лацковича — это упрощение доказательства Ламберта.

Рассмотрим функции

 

Эти функции определены для всех х ∈ R. Верны равенства

 
 

Утверждение 1. Справедливо следующее рекуррентное соотношение :

 

Доказательство: доказывается сравнением коэффициентов при степенях х .

Утверждение 2: для любого х ∈ R, 

Доказательство: Последовательность x2n/n! ограничена (так как он сходится к 0) и если C ее верхняя граница и если k > 1, то

 

Утверждение 3: если х ≠ 0 и если х2 рационально, то

 

Доказательство: в противном случае нашлось бы число у ≠ 0 и целые числа a и b такие, что fk(x) = ay и fk + 1(x) = by. Для того, чтобы понять, почему это так, зададим y = fk + 1(x), a = 0 и b = 1 при fk(x) = 0; в противном случае выберем целые числа a и b, такие что fk + 1(x)/fk(x) = b/a и определим y = fk(x)/a = fk + 1(x)/b. Во всех случаях y не равно 0, потому что в противном случае из утверждения 1 следует, что все fk + n(x) = 0 (n ∈ N), что противоречило бы утв. 2. Теперь возьмем натуральное число c такое, чтобы все три числа bc/k, ck/x2 and c/x2 были целыми числами, и рассмотрим последовательность

 

Откуда

 

С другой стороны, из утверждения 1 следует

 

которая является линейной комбинацией gn + 1 и gn с целыми коэффициентами. Поэтому все gn кратны y с целым коэффициентом. Кроме того, из утв. 2 следует, что все gn больше 0 (и, следовательно,gn ≥ |y|) при достаточно больших n и что последовательность gn сходится к 0. Но последовательность чисел ограниченных снизу |у| не может сходиться к 0.

Поскольку f1/2(π/4) = cos(π/2) = 0, из утв. 3 следует, что π2/16, является иррациональным числом и, следовательно, π иррационально тоже.

С другой стороны, так как

 

из утв. 3 также следует иррациональность tg(x) при x ∈ Q \ {0}.

Доказательство Лачковича, на самом деле, касается гипергеометрических функций. Верно равенство fk(x) = 0F1(k; −x2), кроме того, гипергеометрическая функция представима в виде в непрерывные дроби, что установил Гаусс с помощью ее функционального уравнения. Это позволило Лачковичу найти новое и более простое доказательство того, что тангенс возможно представить в виде непрерывной дроби, обнаруженной Ламбертом.

Результат Лачковича можно также выразить в функциях Бесселя первого рода Jν(x). Так как Γ(k)Jk − 1(2x) = xk − 1fk(x), утверждение Лачковича эквивалентно следующему: если х ≠ 0 и если х2 рациональное, то

См. также 
 Доказательство иррациональности e
 Доказательство трансцендентности π

Примечания 

Пи (число)
Доказательства